Euskadi steht für:

 Baskenland (bask.: Euskadi), eine Landschaft an der Atlantikküste in der Grenzregion der Staaten Spanien und Frankreich
 Euskadi (Radsportteam), ein baskisches Radsportteam, Sitz in Derio